Robilant ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Di Robilant (* 1953), italienischer Regisseur

 Carlo Felice Nicolis di Robilant (1826–1888), italienischer General und Staatsmann
 Mario Nicolis di Robilant (1855–1943), italienischer Offizier und Politiker
 Spirito Benedetto Nicolis di Robilant (1722–1801), italienischer Mineraloge